Engels voor knutten, een familie van muggen uit de orde tweevleugeligen
 Midge Pinciotti, een personage uit de serie That '70s Show